

Persone 
 Achille Cantoni (1835-1867) – garibaldino forlivese, noto per aver salvato la vita a Giuseppe Garibaldi
 Alberto Cantoni (1841-1904) – scrittore italiano
 Antonio Cantoni (1709-1781) – arcivescovo cattolico italiano
 Clementina Cantoni (1973) – giurista italiana, vittima di rapimento a Kabul nel 2005
 Carlo Cantoni (1840-1906) – accademico e politico, senatore del Regno d'Italia
 Costanzo Cantoni (1800-1877) – imprenditore tessile italiano
 Eitel Cantoni (1906-1997) –  pilota automobilistico uruguaiano
 Eugenio Cantoni (1820-1887) – imprenditore tessile italiano
 Eugenio Cantoni (1919-1940) – poeta italiano
 Gaetano Cantoni (1815-1887) – agronomo italiano
 Gaetano Cantoni (1745-1827) – architetto svizzero
 Gianpiero Carlo Cantoni, detto Giampiero (1939-2012) –  imprenditore, banchiere, economista, accademico e politico italiano
 Gino Cantoni (1922) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Giovanni Cantoni (1938-2020) – scrittore e apologeta italiano, fondatore di Alleanza Cattolica
 Giovanni Cantoni (1818-1897) – patriota, fisico e politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Giulio Cantoni (1915-2005) – farmacologo italiano
 Giuseppe Cantoni (1841-1909) – musicista italiano
 Krister Cantoni (1937) – ex hockeista su ghiaccio svizzero con cittadinanza finlandese
 Mara Cantoni (1951) – regista, cantautrice, saggista, traduttrice e artista italiana
 Mariano Cantoni (1963) – cestista italiano
 Mascia Cantoni, nome d'arte di Marilena Cantoni (1940) – annunciatrice e conduttrice televisiva svizzera
 Oscar Cantoni (1950) – vescovo cattolico italiano
 Pietro Cantoni (1818-1883) – politico e avvocato italiano
 Raffaele Cantoni (1896-1971) – antifascista ebreo italiano
 Remo Cantoni (1914-1978) – filosofo e accademico italiano
 Simone Cantoni (1739-1818) – architetto svizzero-italiano

Famiglie 
 Cantoni – famiglia della borghesia industriale lombarda
 Cantoni – antica e nobile famiglia che si distinse a Mantova e Faenza sin dal XIII secolo

Altro 
 Casa Cantoni-Fontana – edificio di Muggio, frazione del comune di Breggia, Canton Ticino
 Cantoni, il volontario – romanzo di Giuseppe Garibaldi, dedicato al patriota Achille Cantoni
 Cotonificio Cantoni – azienda tessile italiana
 Villa Cantoni – edificio di Arona, provincia di Novara

Pagine correlate 
 Cantone